Mikkeli steht für:

 Mikkeli, Stadt in Finnland
 Mikkeli (Verwaltungsgemeinschaft), Verwaltungsgemeinschaft in Finnland
 Bistum Mikkeli, Bistum der Stadt
 (1526) Mikkeli, Asteroid